John O’Hara (1905–1970) – amerykański pisarz
 John O’Hara (ur. 1946) – amerykański duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy Nowego Jorku
 John O’Hara (ur. 1962) – brytyjski muzyk, członek zespołu Jethro Tull